Sărutul (sculptură) se poate referi la:

 Sărutul (Brâncuși), o sculptură de Constantin Brâncuși
 Sărutul (Rodin), o sculptură de Auguste Rodin